Das Harrisdirect Tournament of Champions 2003 fand vom 22. bis 27. Februar 2003 in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Wertungskategorie der Super Series. Es war mit 72.500 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Jonathon Power, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen Thierry Lincou verlor. Sieger wurde der topgesetzte Peter Nicol, der im Endspiel Thierry Lincou mit 15:11, 12:15, 15:10 und 15:4 bezwang. Dies war Nicols zweiter Titelgewinn bei diesem Turnier, nachdem er zum nunmehr dritten Mal in Folge das Endspiel erreichte. 2001 hatte er Jonathan Power besiegt, ehe er im Jahr darauf gegen diesen verlor.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
2003